VAN est un sigle ou un code. Van est un nom propre (prénom, patronyme, toponyme) et van un nom commun.

Sigle 
Le sigle VAN peut signifier :
 Valeur actuelle nette, nom d'une méthode pour calculer la rentabilité d'un projet
 , (réseau à valeur ajoutée)
 , nom d'un protocole de communication
 Varotsos, Alexopoulos et Nomicos, trois scientifiques grecs qui ont mis au point la méthode VAN
 Groupe VAN, mouvement artistique des années 1960
 Variable Area Nozzle (aéronautique) , système permettant de faire varier le diamètre de la veine de la tuyère d'échappement sur les nouvelles générations de nacelle pour turboréacteur (type Leap-X CFM pour A320-Neo) (aussi appelé VAFN pour Variable Area Fan Nozzle)

Code 
Le code VAN peut désigner :
 Vanuatu, selon la liste des codes pays du CIO
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), le Vanuatu a pour code alpha-3 VUT
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, le Vanuatu a pour code VU
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, le Vanuatu a pour code alpha-3 VUT

Nom commun 
 un van, un instrument agricole servant à séparer la paille du grain (à vanner).
 un van, un véhicule, de type remorque-fourgon, utilisé pour transporter les chevaux.
 un van (prononcé « vanne »), une camionnette aménagée pour le transport de passagers, similaire à un gros monospace (aussi appelé « minivan »).

Patronyme 
 En néerlandais le mot  est une préposition signifiant « de » (ou l'un de ses dérivés), et entre comme particule dans la composition de nombreux patronymes d'origine flamande ou néerlandaise, par exemple Antoine van Dyck.

 Bobby Van, acteur, chanteur, danseur et chorégraphe américain.
 Lindsey Van, sauteuse à ski américaine, première championne du monde de saut à ski en 2009.
 Marcel Van, un rédemptoriste vietnamien dont la cause de béatification est en cours (le procès diocésain a été ouvert le ).
 Eddie Van Halen, un guitariste américain

Prénom 
Van est l'abréviation de Ivan, Evan et d'autres prénoms, portés notamment par :
 Van Cliburn, un pianiste américain
 Van Morrison, un musicien irlandais
 Van Hansis, un acteur américain
 Van Heflin, un acteur américain
 Van Yaâkoubi, un acteur tunisien

Toponyme

États-Unis 
 Van, ville du Texas.

Suisse 
 Creux-du-Van, cirque naturel situé dans le canton de Neuchâtel ;
 Gros Van, sommet des Préalpes vaudoises.

Turquie 
 Van, ville de l'est de la Turquie ;
 Province de Van, province turque dont Van est la capitale ;
 Van, la circonscription électorale de cette même province ;
 Le lac de Van en Turquie.

Fiction 
 Ván, rivière de la mythologie nordique formée de la bave du loup Fenrir.
 Van Fanel, héros du mangas et des dessins animés Escaflowne.

Autre 
 Van's Aircraft

Abréviation
Homonymie de prénom